Череда — многозначный термин.
 Череда — род одно- или многолетних трав семейства Астровые.
 Череда трёхраздельная — один из видов этого рода, однолетнее травянистое растение.

 Череда — устаревшее для:
 То же, что черёд — то, что происходит, наступает по очереди, что чередуется с чем-н. Например: «Он знал, что скоро, обычной чередой, блеснет неизменное солнце.» Тургенев.
 Пора, время. Например: «Что знала, то забыла. Да, пришла худая череда.» Пушкин.
 Вереница, очередь. Например: «Тучки резвой чередой куда-то весело летели.» Тургенев.

Фамилия 
 Череда, Александр (?—1941) — советский лётчик.
 Череда, Владимир Викторович — президент Всеукраинской ассоциации пекарей.
 Череда, Григорий Тимофеевич (1919—1995) — советский спортсмен и тренер по конному спорту.

См. также 
 Чередий 
 Чередорчук